Трка на 100 метара у мушкој конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је  15. и 16. јул а 2022. на Хејвард филду.

Титулу светског првака из Дохе 2019. бранио је Кристијан Колман из САД.

Земље учеснице 
Учествовао је 71 атлетичар из 52 земље.,

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  Избеглички тим (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (2)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (4)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у трци на 100 м за мушкарце пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбржих светских атлетичара 2022. године пре почетка светског првенства (15. јула 2022.) заузимало је следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Предтакмичење 
Такмичење је одржано 15. јула 2022. године по локалном времену. У предтакмичењу је учествовало 28 атлетичара без истрчане норме за ову трку, сврстани у 4 групе по 7.
 
За квалификације су се пласирала по 2 првопласирана из сваке од 4 групе (КВ) и 6 на основу постигнутог резултата (кв).,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Квалификације 
Такмичење је одржано 15. јула 2022. по локалном времену. Такмичари су били подељени у 7 група. У полуфинале су се пласирала по 3 првопласираних из свих 7 квалификационих група (КВ) и још 3 на основу постигнут резултата (кв).,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 16. јула 2022. године по локалном времену. Полуфиналисти сз били подељени у 3 групе по 8. У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и два на основу постигнутог резултата (кв).,,

Финале 
Такмичење је одржано 16. јула 2022. године у 19:50 по локалном времену.,

Ветар је био -0,1 м/с

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. године
 Званични сајт World Athletics
 Комплетни резултати трке на 100 метара на овом СП

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Трка на 100 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном